Michael Stone (né le  à Winnipeg dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 

En 2008, il est choisi par les Coyotes de Phoenix, en tant que . En 2010, il dépasse le plateau des 200 match en saison régulière dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il participe à la Coupe Memorial 2010 avec les Hitmen de Calgary

Il passe professionnel en 2010-2011 en jouant pour le club-école des Coyotes, les Pirates de Portland, dans la Ligue américaine de hockey. Il fait ses débuts dans la LNH la saison suivante où il joue 13 parties avec les Coyotes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007|| Hitmen de Calgary || LHOu || 55|| 2|| 18|| 20|| 32|| 17|| 0|| 3|| 3|| 14
|-
| 2007-2008|| Hitmen de Calgary || LHOu|| 71|| 10|| 25|| 35|| 28|| 14|| 3|| 4|| 7|| 10
|-
| 2008-2009|| Hitmen de Calgary || LHOu|| 69|| 19|| 42|| 61|| 87|| 18|| 2|| 11|| 13|| 16
|-
| 2009-2010|| Hitmen de Calgary || LHOu|| 69|| 21|| 44|| 65|| 91|| 23|| 5|| 15|| 20|| 26
|-
| 2010 || Hitmen de Calgary || C. Memorial || - || - || - || - || - || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2010-2011|| Rampage de San Antonio|| LAH|| 70|| 2|| 11|| 13|| 27|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Pirates de Portland|| LAH || 51|| 9|| 13|| 22|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Coyotes de Phoenix|| LNH || 13|| 1|| 2|| 3|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Pirates de Portland || LAH || 36|| 6|| 22|| 28|| 20|| 1|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2012-2013 || Coyotes de Phoenix || LNH || 40|| 5|| 4|| 9|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Coyotes de Phoenix || LNH || 70 || 8 || 13 || 21 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 81 || 3 || 15 || 18 || 60 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 75 || 6 || 30 || 36 || 62 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 45 || 1 || 8 || 9 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Flames de Calgary || LNH || 19 || 2 || 4 || 6 || 20 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Flames de Calgary || LNH || 82 ||3 ||7 || 10 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Flames de Calgary || LNH || 14|| 0|| 5|| 5|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Heat de Stockton || LAH || 3|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Flames de Calgary || LNH || 33|| 2|| 5|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Flames de Calgary || LNH || 21 || 2 || 2 || 4 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Heat de Stockton || LAH || 4 || 2 || 0 || 2 || 6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Flames de Calgary  || LNH ||  || 

| 493 || 33 || 95 || 128 || 270 || 6 || 1 || 0 || 1 || 0

Trophées et honneurs personnels 
2008-2009 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de l'association de l'Est de la LHOu.
2009-2010 : 
nommé dans la première équipe d'étoiles de l'association de l'Est de la LHOu.
champion de la Coupe Ed Chynoweth avec le Hitmen de Calgary.

Parenté dans le sport 
 Son frère, Mark Stone, est également joueur de hockey professionnel.

Notes et références 

Naissance en juin 1990
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat de Stockton